Андре́й Влади́мирович Тарасе́нко (11 сентября 1968, Новосибирск) — советский и российский хоккеист, правый нападающий, тренер хоккейного клуба «Сибирь». Мастер спорта России международного класса (1994).

Биография 
Родился в Новосибирске. Отец — директор детской футбольной школы в Новосибирске, играл в футбол; мать — инженер-синоптик. В хоккейной спортшколе с 10 лет, начинал играть в воротах. Но уже через год тренеры перевели его на правый край нападения, видя в нем задатки форварда.

В юношеский период выступал за местные команды СКА и «Машиностроитель».

В 1989—1996 годах выступал за ярославское «Торпедо» (в сезоне 1992/1993 ненадолго уезжал в итальянский клуб «Ауронцо»); несколько лет был капитаном. В 1996—2001 годах выступал за тольяттинскую «Ладу», в 2001—2003 годах за новосибирскую «Сибирь», в 2003—2006 годах за карагандинский «Казахмыс».

С 2008 года являлся главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» (Новосибирск). В декабре 2011 г. в связи с неудачным выступлением команды в регулярном чемпионате КХЛ был отправлен в отставку, но было предложено остаться в клубе в качестве старшего тренера..

В сентябре 2015 года свитер Андрея Тарасенко с номером 10 был поднят под своды ЛДС «Сибирь» в родном для тренера Новосибирске. Торжественная церемония состоялась перед матчем с «Локомотивом», в котором Тарасенко в полной мере раскрылся как игрок..

Достижения 
 Участник Олимпийских игр 1994 года в составе сборной России (4-е место); первый игрок ярославского «Торпедо» на Олимпиаде.
 Участник Чемпионата мира 1995 года (5-8-е место).
 Победитель турнира на приз газеты «Известия» в 1993 и 1994 годах. В 1994 году признан лучшим игроком турнира и вместе с Микаэлем Ренбергом стал лучшим бомбардиром (6 очков).
 Самый ценный игрок Чемпионата России по хоккею с шайбой сезона 1997/98.
 Лучший бомбардир Чемпионата России по хоккею с шайбой сезона 1997/98.

Семья 
 Супруга Инна, мастер спорта международного класса по горным лыжам.
 Старший сын — хоккеист НХЛ Владимир Тарасенко (род. 1991).
 Младший сын Валентин также занимается хоккеем в школе «Сибири».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Главный тренер

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Сибирь»
 Статистика на сайте r-hockey.ru

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Мастера спорта России международного класса
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК СКА Новосибирск
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Казахмыс»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Сибирь»